Истимис — село в Ключевском районе Алтайского края. Административный центр и единственный населённый пункт Истимисского сельсовета.

Население

История 
Основано в 1892 году. В 1928 г. село Истимис состояло из 437 хозяйств, основное население — украинцы. Центр Истимисского сельсовета Ключевского района Славгородского округа Сибирского края.

Примечания 

Населённые пункты Ключевского района